Fnatic — профессиональная киберспортивная организация со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Fnatic известна в основном благодаря выдающимся достижениям команды по Counter-Strike, являющейся одной из наиболее финансово успешных команд за всю историю профессионального киберспорта. Fnatic является одним из команд-основателей «большой семёрки» G7 Teams.

История 
Организация Fnatic была основана 23 июля 2004 года Сэмом Мэтьюзом.

С 2013 года Энн Мэтьюз занял пост Сэма Мэтьюза в качестве исполнительного директора Fnatic. Сэм Мэтьюс до сих пор остается председателем в организации.

Dota 2 
10 февраля 2023 года Fnatic объявила о полном роспуске своего состава по Dota 2 и временном уходе из дисциплины.

Бывший состав

Достижения

Counter-Strike: Global Offensive 
Fnatic были первой организацией, выигравшей три мэйджора: DreamHack Winter 2013, ESL One Katowice 2015 и ESL One: Cologne 2015.

Текущий состав

Достижения

StarCraft

Бывший состав

League of Legends

История 
В марте 2011 года организация подписала состав по League of Legends команды «My Revenge», победивший на ганноверском турнире (LoL Invitational) 5-го сезона Intel Extreme Masters. В первый состав «Fnatic» по LoL вошли: Тим «WetDreaM» Байси, Лаури «Cyanide» Хаппонен, Энрике «xPeke» Седеньо Мартинес, Масэ «Shushei» Ратужак, Питер «Mellisan» Майзримё, Мануэль «LaMia» Милденберг и Макс «MagicFingers» Дрейс. Спустя 2 месяца WetDreaM ушёл из команды для создания собственной киберспортивной организации.

В июне 2011 года Fnatic выиграли проходивший в Швеции первый чемпионат мира по League of Legends, обыграв в финале «Against All Authority» со счётом 2:1. Групповой этап Fnatic пришлось играть с вынужденной заменой: xPeke испытывал проблемы с вылетом к месту проведения чемпионата, вместо него за команду в первых матчах сыграл Брэм «Wewillfailer» Де Винтер. Fnatic одержали победу на турнире благодаря тому, что первыми начали использовать композицию из двух дэмэдж дилеров-магов на одиночных линиях (верхняя и центральная) и связки стрелок+игрок поддержки на нижней линии.

Текущий состав

Достижения

Fnatic TQ

Halo

Бывший состав

StarCraft II

Бывший состав

Hearthstone

Бывший состав

Достижения

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Киберспорт в Великобритании
Киберспорт в Австралии
Киберспорт в Швеции
Команды StarCraft II